Sienen ist der Familienname folgender Personen: